Осада Москвы:
 Осада Москвы (1238) — осада и разорение Москвы монгольским войском Батыя.
 Осада Москвы (1368) — первая безуспешная осада Москвы литовским войском Ольгерда.
 Осада Москвы (1370) — вторая безуспешная осада Москвы литовским войском Ольгерда.
 Осада Москвы (1382) — осада и разорение Москвы татарским войском Тохтамыша.
 Осада Москвы (1408) — осада Москвы татарским войском Едигея.
 Осада Москвы (1439) — осада Москвы татарским войском Улу-Мухаммеда.
 Осада Москвы (1451) — осада Москвы войсками ногайского царевича Мазовши.
 Осада Москвы (1521) — осада Москвы крымскотатарским войском Мехмед I Гирея.
 Осада Москвы (1571) — поход на Москву и её сожжение крымскотатарским войском Девлет I Гирея.
 Осада Москвы (1591) — безуспешный поход на Москву крымскотатарского хана Газы II Гирея.
 Осада Москвы (1606) — безуспешная осада Москвы отрядами Ивана Болотникова.
 Осада Москвы (1608—1609) — безуспешная осада Москвы войском Лжедмитрия II.
 Осада Москвы (1611) — попытка освобождения Москвы народным ополчением под предводительством Прокофия Ляпунова и Ивана Заруцкого.
 Осада Москвы (1612) — осада и взятие Кремля народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
 Осада Москвы (1618) — безуспешная осада Москвы польско-казацким войском.
 Битва за Москву — поражение гитлеровских войск в 1941 году.